Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Nicolas Mahut 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Hicham Arazi (primo turno)
 Karol Beck (semifinali)
 Arnaud Clément (primo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)

 Raemon Sluiter (primo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2004